Pattern ist
 ein ehemaliger Ortsteil von Aldenhoven, siehe Pattern (Aldenhoven)
 ein Ortsteil von Jülich, siehe Pattern (Jülich)
 ein anglisierender Begriff für „Muster“
 in der strukturfunktionalistischen Soziologie eine Struktur, siehe Pattern variables
 in der Musik ein Begriff für wiederholt einsetzbare Strukturen, siehe Pattern (Musik)
 in der Softwaretechnik ein Entwurfsmuster ()
 im Westernreiten das Reiten eines Manövers

Siehe auch: